Very Dionne — четырнадцатый студийный альбом американской певицы Дайон Уорвик, выпущенный в 1970 году на лейбле Scepter Records. Продюсерами альбома стали Берт Бакарак и Хэл Дэвид. Это последний альбом певицы, записанный на лейбле Scepter Records, следующий альбом её выйдет уже в сотрудничестве с Warner Bros. Records.

В поддержку альбома было выпущено два сингла «Make It Easy on Yourself» и «The Green Grass Starts to Grow», которые смогли добраться до 2 строчки чарта Easy Listening. Сам альбом достиг 37 места в чарте Billboard Top LPs и 8 места в Hot R&B LPs. В чарте Канады альбом занял 35 строчку.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Дайон Уорвик
Альбомы Scepter Records
Альбомы, спродюсированные Бертом Бакараком
Альбомы, спродюсированные Хэлом Дэвидом